Milium ou millium est un mot latin qui peut désigner :
 en botanique : le millet, nom générique d'une série de plantes de la famille des poacées (graminées), dont le genre Milium
 en médecine, le milium, une forme d'éruption cutanée